

Абрамцево — село, Дмитровський міський округ, Московська область
 Абрамцево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Абрамцево — музей-заповідник